Zaunpfahl  steht für:
 ein Bauteil beim Zaun
 Zaunpfahlproblem und Zaunpfahlfehler, Modelle in der mathematischen Logik
 Wink mit dem Zaunpfahl, eine  Redensart

 Zaunpfahl, deutsche Punkrock-Band

Siehe auch:
 Pfahl, Pfosten